Yrjö Valkama kan syfta på bland andra:

* Yrjö Valkama (1887–1944), finländsk politiker
 Yrjö Valkama (1894–1975), finländsk militär och idrottsman